Ромуа́льдас Грана́ускас (; 18 апреля 1939, Мажейкяй — 28 октября 2014, Вильнюс) — литовский прозаик, эссеист и драматург, сценарист.

Биография 
В 1957 году окончил школу трудовой молодёжи в Сяде. В 1957—1962 годах служил в Советской армии. Учился в военно-морском училище Клайпеды, Каунасском политехническом институте (не окончил).

В 1968—1970 годах. работал в редакциях газеты «Наше слово ()» и журнала «Неман» (). Кроме того, работал строителем, слесарем, радиокорреспондентом, учителем в школе (Моседис).

С 1972 года посвятил себя творчеству. С 1973 года член Союза писателей Литвы.

Выступал за сохранение лютеранской кирхи в Чистых Прудах (Калининградская область) в качестве музея Донелайтиса.

Похоронен на  (Вильнюс).

Семья 
Отец — Игнас Гранаускас (1909-?), лесник; мать — Розалия Иванаускайте (1916-?), из деревни Найкяй.

Жена — Альма Скруйбите;
 дети — Гинтарас, Инга.

Творчество 
Написал свыше 20 произведений. Первые публикации состоялись в 1954 г. в сборнике . Первая книга вышла в 1969 году. Большую популярность принесла писателю повесть «Жизнь под клёном», которая в 1988 году была экранизирована. В 2009 году был снят фильм и по роману «Омут» («Duburys»).

Избранные публикации 
 
 «Цветение розы в темноте» (пьеса, 1978; спектакли поставлены в 1978 и 2008)
 Раунаускас Р. Заклание тельца : пер. с литов. // Дружба народов. — 1980. — № 2. — С. 5-24.
 Гранаускас Р. Едоки хлеба : Повесть и рассказы / Авториз. пер. с литов. В. Чепайтиса. — М. : Сов. писатель, 1980. — 215 с. (Содерж.: Заклание тельца: Повесть; Рассказы: Ольшаники; Почему шелестят дубы; Рассказ с лошадьми; Музыканты; Один; Юзис; Деревянные глаза; Жёлтый городок, Берёзовый бугор, и др.)
 Раунаускас Р. Жизнь под клёном : повесть / Пер. с литов. В. Чепайтиса // Дружба народов. — 1987. — № 12. — С. 3-59. (экранизирована в 1988)
 Гранаускас Р. Жизнь под клёном : Повести, рассказы / Пер. с литов. В. Чепайтиса [Худож. С. Я. Бейдерман]. — М. : Сов. писатель, 1989. — 318 с. (Содерж.: Повести: Жизнь под клёном; Заклание тельца; Рассказы: Ольшаники; Рассказ с лошадьми; Музыканты; Один; Юзис; Деревянные глаза; Жёлтый городок; Берёзовый бугор; Гадюка; День поминовения усопших, и др.)
 «Омут» (роман, 2003; спектакль — 2005, экранизирован в 2009):
 Duburys: romanas. — Vilnius: Lietuvos Rašytoju sajunos leidykla, 2003. — ISBN 998-6392799.
 Das Strudelloch : Roman / übers. von G. Rom. — Göttingen: Wallstein, 2011. — ISBN 978-3-8353-0480-2.
 «Туман над долинами» (роман, 2007)
 «Три одиночества» (роман, 2011)

Сценарии

Награды и признание 
 литературная премия им.  (1987) — за «Жизнь под клёном»
 литературная премия им. А. Вайчулайтиса (1995) — за роман «Бабочка на губах» ()
  (1999) — за книгу «Gyvulėlių dainavimas»
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (1999)
 офицерский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1999)
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2000)
  (2004) — за роман «Омут»
 литературная премия им.  (2008) — за роман «Туман над долинами»
  (2013) — за книги «Если вам больше не нужно» () и «Išvarytieji»

Примечания

Литература 
 Bukelienё E. N., Juknaité V. Saulёlydžio senis : Romualdo Granausko kūrybos interpretacijos. — Vilnius : Alma littera, 2004. — 159 p.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Литовские писатели
Члены Союза писателей Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству